Centrum Kultury Śląskiej (CKŚ) w Świętochłowicach
 Centrum Kultury Śląskiej (CEKUŚ) w Nakle Śląskim